Don Smith peut désigner :
 Don Smith (1909–19?), écrivain canadien ;
 Don Smith (1887–1959), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Zaid Abdul-Aziz (1946–), né sous le nom de Don Smith, joueur américain de basket-ball ;
 Don Smith (1957–), joueur américain de football américain ;
 Don Smith (1979–), joueur professionnel américain de hockey sur glace.